Мартіна Навратілова була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, перемігши у фіналі Андреа Джегер з рахунком 6–1, 7–5.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Всі восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Андреа Джегер (фінал)
  Венді Тернбулл (півфінал)
  Гана Мандлікова (півфінал)
  Біллі Джин Кінг (чвертьфінал)
  Вірджинія Рузічі (чвертьфінал)
  Барбара Поттер (чвертьфінал)
  Івонн Вермак (чвертьфінал)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 1983 United Airlines Tournament of Champions Draw 

Світова чемпіонська серія Вірджинії Слімс 1983